L'Open d'Austràlia 2009 (o Obert d'Austràlia 2009) es va celebrar al Melbourne Park de Melbourne (Austràlia), des del 19 de gener a l'1 de febrer de 2009. Era la 97a edició de l'Open d'Austràlia i el primer Grand Slam de l'any.



Incidències 
Rafael Nadal va aconseguir el seu sisè títol de Grand Slam i va esdevenir el primer tennista espanyol en guanyar l'Open d'Austràlia en tota la història.

Serena Williams va recuperar el títol individual femení que ja havia guanyat en tres ocasions anteriorment i així aconseguia el seu desè títol de Grand Slam. Juntament amb la seva germana Venus Williams, també va aconseguir el títol de dobles femenins.

Quadre individual masculí

Quadre individual femení

Quadre doble masculí

Quadre doble femení

Quadre doble mixt

Caps de sèrie

Individual masculí 
  Rafael Nadal (Campió)
  Roger Federer (Final)
  Novak Djokovic (Quarts de final, retirat per lesió)
  Andy Murray (4a ronda)
  Jo-Wilfried Tsonga (Quarts de final)
  Gilles Simon (Quarts de final)
  Andy Roddick (Semifinals)
  Juan Martín del Potro (Quarts de final)
  James Blake (4a ronda)
  David Nalbandian (2a ronda)
  David Ferrer (3a ronda)
  Gael Monfils (4a ronda, retirat per lesió)
  Fernando Gonzalez (4a ronda)
  Fernando Verdasco (Semifinals)
  Stanislas Wawrinka (3a ronda)
  Robin Soderling (2a ronda)
  Nicolás Almagro (3a ronda)
  Ígor Andréiev (3a ronda)
  Marin Cilic (4a ronda)
  Tomas Berdych (4a ronda)
  Tommy Robredo (4a ronda) 
  Radek Stepanek (3a ronda) 
  Mardy Fish (3a ronda)
  Richard Gasquet (3a ronda)
  Ivo Karlovic (2a ronda)
  Marat Safin (3a ronda)
  Feliciano López (1a ronda)
  Paul-Henri Mathieu (2a ronda)
  Dmitri Tursúnov (1a ronda)
  Rainer Schuettler (1a ronda)
  Jurgen Melzer (3a ronda)
  Philipp Kohlschreiber ''(2a ronda)

Individual femení 
<ol start="1">
 Jelena Jankovic ''(4a ronda)
 Serena Williams (Campiona)
 Dinara Safina ''(Final)
 Ielena Deméntieva '' (Semifinals)
 Ana Ivanovic ''(3a ronda)
 Venus Williams ''(2a ronda)
 Vera Zvonariova ''(Semifinals)
 Svetlana Kuznetsova ''(Quarts de final)
 Agnieszka Radwanska ''(1a ronda)
 Nàdia Petrova ''(4a ronda)
 Caroline Wozniacki ''(3a ronda)
 Flavia Pennetta ''(3a ronda)
 Viktória Azàrenka ''(4a ronda, retirada per lesió)
 Patty Schnyder ''(2a ronda)
 Alize Cornet ''(4a ronda)
 Marion Bartoli ''(Quarts de final)
 Anna Txakvetadze ''(2a ronda)
 Dominika Cibulkova (4a ronda)
<li> Daniela Hantuchova (3a ronda)
 Amelie Mauresmo (3a ronda)
<li> Anabel Medina (4a ronda)
<li> Jie Zheng (4a ronda, retirada per lesió)
<li> Agnes Szavay (1a ronda)
<li> Sybille Bammer (1a ronda)
<li> Kaia Kanepi (3a ronda)
<li> Ai Sugiyama (3a ronda)
<li> Maria Kirilenko (1a ronda)
<li> Francesca Schiavone (1a ronda)
<li> Alissa Kleibànova (4a ronda)
<li> Aleksandra Wozniak (1a ronda)
<li> Alona Bondarenko (3a ronda)
<li> Tamarine Tanasugarn (1a ronda)
</ol>

 Doble masculí 
  Daniel Nestor /  Nenad Zimonjic (2a ronda)
  Bob Bryan /  Mike Bryan (Campions)
  Mahesh Bhupathi /  Mark Knowles (Final)
  Lukas Dlouhy /  Leander Paes (Semifinals)
  Jeff Coetzee /  Wesley Moodie (2a ronda)
  Mariusz Fyrstenberg /  Marcin Matkowski (Quarts de final)
  Bruno Soares /  Kevin Ullyett (3a ronda)
  Marcelo Melo /  Andre Sa (2a ronda)
  Maks Mirni /  Andy Ram (2a ronda)
  Simon Aspelin /  Pavel Vizner (1a ronda)
  Martin Damm /  Robert LÍndiastedt (2a ronda)
  Arnaud Clement /  Marc Gicquel (1a ronda)
  Christopher Kas /  Rogier Wassen (2a ronda)
  Frantisek Cermak /  Michal Mertinak (2a ronda)
  Travis Parrott /  Filip Polasek (2a ronda)
  Eric Butorac /  Jamie Murray (1a ronda)

Doble femení 
<ol start="1">
<li>  Cara Black /  Liezel Huber (Quarts de final)
<li>  Anabel Medina /  Virginia Ruano (3a ronda)
<li>  Kveta Peschke /  Lisa Raymond (3a ronda)
<li>  Alona Bondarenko /  Katerina Bondarenko (1a ronda)
<li>  Samantha Stosur /  Rennae Stubbs (3a ronda)
<li>  Zi Yan /  Jie Zheng (3a ronda)
<li>  Maria Kirilenko /  Flavia Pennetta (3a ronda, no presentades)
<li>  Chia-jung Chuang /  Tiantian Sun (1a ronda)
<li>  Daniela Hantuchova /  Ai Sugiyama (Final)
<li>  Serena Williams /  Venus Williams (Campiones)
<li>  Núria Llagostera Vives /  María José Martínez Sánchez (Quarts de final)
<li>  Casey Dellacqua /  Francesca Schiavone (Semifinals)
<li>  Viktória Azàrenka /  Vera Zvonariova (3a ronda, no presentades)
<li>  Sorana Cirstea /  Monica Niculescu (2a ronda)
<li>  Tatsiana Putxak /  Anastassia Rodiónova (2a ronda)
<li>  Hsieh Su-wei /  Shuai Peng (Quarts de final)
</ol>

 Doble mixt 

  Cara Black /  Leander Paes (2a ronda)  Zi Yan /  Mark Knowles (2a ronda)  Lisa Raymond /  Marcin Matkowski (1a ronda)  Liezel Huber /  Jamie Murray (2a ronda)''

<li>  Alona Bondarenko /  Andre Sa (2a ronda)
<li>  Kveta Peschke /  Pavel Vizner (1a ronda)
<li>  Anabel Medina /  Tommy Robredo (Semifinals)
<li>  Katerina Bondarenko /  Jordan Kerr (1a ronda)

Enllaços externs 

 Web Oficial Open d'Austràlia

2009
Competicions tennístiques del 2009